Ма́нфред Фа́би (; ) — австрийский кёрлингист.

В составе мужской сборной Австрии участник  (заняли девятое место),  (заняли одиннадцатое место). .

Играл в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото (1983), бронза (1984).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу